Río Jarama kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Jaruma (periodiskt vattendrag), Región de Arica y Parinacota,

Spanien 

 Río Jarama (vattendrag i Spanien), 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar